Les techniques de secourisme désignent les techniques utilisées par les secouristes intervenant en équipe (minimum deux équipiers) et avec du matériel de secours. Il s'agit de techniques ne faisant pas intervenir de médicament ni de geste invasif (pas de piqûre ni d'introduction de dispositif dans la bouche sauf exception), ces gestes relevant des secours médicaux ou paramédicaux.

Formations

Techniques et matériel 
 Protection 
 Bilan
 Détresses vitales
 Libération des voies aériennes
 Position latérale de sécurité
 Oxygénothérapie et ventilation artificielle
 Réanimation cardiopulmonaire et défibrillateur automatique externe
 Traumatologie
 Attelles, collier cervical, écharpes
 Emballages : bandages, frondes, triangles
 Relevage et brancardage

Mise en application 
 Prompt secours routier

Voir aussi

Article connexe 
 Techniques de survie

Liens externes 
 Espace secourisme du site Infirmiers.com
 Un peu d’humanité dans les équipes !, Duvernoy T., Séguret F., Benisty Y., sur le site Secourisme.net
 Prise en charge de la dimension psychologique pendant les secours, D. Blet, un article du site Urgence-pratique.com
 Manuel du premier répondant, Banque des techniciens ambulanciers du Québec (BTAQ)
 Prompt secours sur enfant, liste d'illustrations du Center for pediatric emergency medicine (Cpem.org)
 Nozioni primo soccorso BLS (italien), document PDF (12p, 912 Ko)

Prompt secours
Accident de plongée